Esta é uma lista das montanhas da Coreia:

Lista de montanhas da Coreia do Norte

Pyongyang
 Taesongsan (대성산; ) -

Chagang
 Namsan (남산; ) -

Hamgyong do Norte
 Chilposan (칠보산; ) -

Hamgyong do Sul
 Mataesan (마대산; ) - 
 Opongsan (오봉산; ) -

Hwanghae do Sul
 Kuwŏlsan (구월산; ) - 
 Maepongsan (매봉산; ) - 
 Namsan (남산; ) - 
 Namsan (남산; ) -

Kangwon
 Kumgangsan (금강산; ) -  
 Maepongsan (매봉산; ) - 
 Opongsan (오봉산; ) -

Pyongan do Norte
 Myohyangsan (묘향산; ) - 
 Opongsan (오봉산; ) -

Pyongan do Sul
 Myohyangsan (묘향산; ) -

Ryanggang
 Montanha Baekdu (백두산; ) -

Lista de montanhas da Coreia do Sul

Seul
 Achasan (아차산)
 Bukhansan (북한산; ) -  
 Buramsan (불암산; ) -  
 Cheonggyesan (청계산; ) -  
 Dobongsan (도봉산; ) -  
 Eungbongsan (응봉산; ) - 
 Gwanaksan (관악산; ) -  
 Inwangsan (인왕산; ) -  
 Namsan (남산; ) - 
 Samseongsan (삼성산; ) - 
 Suraksan (수락산; ) -  
 Yongmabong (용마봉; ) -

Busan
 Geumjeongsan (금정산; ) -  
 Jangsan (장산; ) -

Daegu
 Choejeongsan (최정산; ) -  
 Gasan (가산; ) -

Incheon
 Goryeosan (고려산; ) -  
 Haemyeongsan (해명산; ) -  
 Horyonggoksan (호룡곡산; ) -  
 Manisan (마니산; ) -  
 Nakgasan (낙가산; ) -  
 Sangbongsan (상봉산; ) -

Gwangju
 Mudeungsan (무등산; ) -

Daejeon
 Gyejoksan (계족산; ) - 
 Gyeryongsan (계룡산; ) -

Ulsan
 Cheonhwangsan (천황산; ) -  
 Gajisan (가지산; ) -  
 Ganwolsan (간월산; ) -  
 Goheonsan (고헌산; ) -  
 Jaeyaksan (재약산; ) -  
 Sinbulsan (신불산; ) -  
 Yeongchuksan (영축산; ) -

Gyeonggi
 Baegunbong (백운봉; ) -  
 Baegunsan (백운산; ) -  
 Baegunsan (백운산; ) - 
 Baekdunbong (백둔봉; ) -  
 Bakdalbong (박달봉; ) -  
 Bukhansan (북한산; ) -  
 Bulgisan (불기산; ) -  
 Bulgoksan (불곡산; ) -  
 Bulgoksan (불곡산; ) - 
 Buramsan (불암산; ) -  
 Cheonbosan (천보산; ) - 
 Cheonggyesan (청계산; ) -  
 Cheonggyesan (청계산; ) -  
 Cheonggyesan (청계산; ) -  
 Cheongwusan (청우산; ) -  
 Cheonmasan (천마산; ) -  
 Chilbosan (칠보산; ) - 
 Chokdaebong (촉대봉; ) -  
 Chungnyungsan (축령산; ) -  
 Daegeumsan (대금산; ) -  
 Danwolbong (단월봉; ) -  
 Dobongsan (도봉산; ) -  
 Dodeuramsan (도드람산; 도드람山) -  
 Doilbong (도일봉; ) -  
 Eobisan (어비산; ) -  
 Gadeoksan (가덕산; ) -  
 Gakkeulsan (각흘산; ) -  
 Gamaksan (감악산; ) -  
 Gangssibong (강씨봉; ) -  
 Garisan (가리산; ) -  
 Geomdansan (검단산; ) -  
 Geumjusan (금주산; ) -  
 Geummulsan (금물산; ) -  
 Godaesan (고대산; ) -  
 Godongsan (고동산; ) -  
 Gokdalsan (곡달산; ) -  
 Goraesan (고래산; 고래山) -  
 Gunamusan (구나무산; 구나무山) -  
 Gungmangbong  (국망봉; ) –  
 Gwanaksan (관악산; ) -  
 Gwaneumsan (관음산; ) -  
 Gwangdeoksan (광덕산; ) -  
 Gwanggyosan (광교산; ) -  
 Gwimokbong (귀목봉; ) -   
 Gyegwansan (계관산; ) -  
 Hamwangbong (함왕봉; ) -  
 Homyeongsan (호명산; ) -  
 Hwaaksan (화악산; ) -  
 Hwayasan (화야산; ) -  
 Jijangbong (지장봉; ) -  
 Jongjasan (종자산; ) -  
 Jugeumsan (주금산; ) -  
 Jungwonsan (중원산; ) -  
 Mindungsan (민둥산; 민둥山) - 
 Myeongjisan (명지산; ) -  
 Myeongseongsan (명성산; ) -  
 Samseongsan (삼성산; ) - 
 Sanghaebong (상해봉; ) -  
 Sangsan (상산; ) -  
 Seongjisan (성지산; ) -  
 Seongnyongsan (석룡산; ) -  
 Seounsan (서운산; ) -  
 Sorisan (소리산; ) -  
 Soyosan (소요산; ) -  
 Sudeoksan (수덕산; ) -  
 Suraksan (수락산; ) -  
 Taehwasan (태화산; ) –  
 Udusan (우두산; ) -  
 Unaksan (운악산; ) -  
 Ungilsan (운길산; ) -  
 Wangbangsan (왕방산; ) -  
 Yebongsan (예봉산; ) -  
 Yeoninsan (연인산; ) -  
 Yongmunsan (용문산; ) -  
 Yumyeongsan (유명산; ) -

Gangwon
 Amisan (아미산; ) -  
 Ansan (안산; ) -  
 Baegamsan (백암산; ) -  
 Baegusan (백우산; ) -  
 Baegunsan (백운산; ) -  
 Baegunsan (백운산; ) -   
 Baegunsan (백운산; ) -  
 Baekbyeongsan (백병산; ) -  
 Baekdeoksan (백덕산; ) -  
 Baekseoksan (백석산; ) -  
 Bakjisan (박지산; ) -  
 Balgyosan (발교산; ) -  
 Balwangsan (발왕산; ) -  
 Banamsan (반암산; ) -  
 Bangtaesan (방태산; ) -  
 Bawisan (바위산; Nenhum) -  
 Bokgyesan (복계산; ) -  
 Bokjusan (복주산; ) -  
 Bongboksan (봉복산; ) -  
 Bonghwasan (봉화산; ) -  
 Boraebong (보래봉; ) -  
 Buyongsan (부용산; ) -  
 Cheongoksan (청옥산; ) -  
 Cheongoksan (청옥산; ) -  
 Cheonjibong (천지봉; ) -  
 Chiaksan (치악산; ) -  
 Chokdaebong (촉대봉; ) -   
 Daeamsan (대암산; ) -  
 Daebawisan (대바위산; --) -  
 Daedeoksan (대덕산; ) -  
 Daemisan (대미산; ) -  
 Daeseongsan  (대성산; ) -  
 Dalgibong (닭이봉; ) -  
 Daraksan (다락산; ) -  
 Deokgasan (덕가산; ) -  
 Deokgosan (덕고산; ) -  
 Deokhangsan (덕항산; ) -  
 Deoksusan (덕수산; ) -  
 Dongdaesan (동대산; ) -  
 Durobong (두로봉; ) -  
 Duryusan (두류산; ) -  
 Dutasan (두타산; ) -  
 Duwibong (두위봉; ) -  
 Eodapsan (어답산; ) -  
 Eungbongsan (응봉산; ) -  
 Eungbongsan (응봉산; ) -  
 Eungbongsan (응봉산; ) -  
 Eungbongsan (응봉산; ) -  
 Eungbongsan (응봉산; ) -  
 Gachilbong (가칠봉; ) -  
 Gachilbong (가칠봉; ) - 
 Gadeoksan (가덕산; ) -   
 Gadeukbong (가득봉; ) -  
 Gaeinsan (개인산; ) -  
 Gakkeulsan (각흘산; ) -   
 Gamabong (가마봉; ) -  
 Gamaksan (감악산; ) -  
 Garibong (가리봉; ) -  
 Garisan (가리산; ) -  
 Gariwangsan (가리왕산; ) -  
 Geombongsan (검봉산; ) -  
 Geomunsan (거문산; ) -  
 Geumdaebong (금대봉; ) -  
 Geumdangsan (금당산; ) -  
 Geumhaksan (금학산; ) -  
 Geummulsan (금물산; ) -  
 Geunsan (근산; ) -  
 Godaesan (고대산; ) -   
 Gogosan (고고산; ) -  
 Gojeoksan (고적산; ) -  
 Gombong (곰봉; Nenhum) -  
 Gongjaksan (공작산; ) -  
 Gorupogisan (고루포기산; Nenhum) -  
 Gubongdaesan (구봉대산; ) -  
 Guhaksan (구학산; ) -  
 Gwaebangsan (괘방산; ) -  
 Gwangdeoksan  (광덕산; ) -  
 Gwittaegibong (귀때기청봉; Nenhum) -  
 Gyebangsan (계방산; ) -  
 Gyegwansan (계관산; ) -  
 Gyejoksan (계족산; ) -  
 Hambaeksan (함백산; ) -  
 Heungjeongsan (흥정산; ) -  
 Horyeongbong (호령봉; ) -  
 Hwaaksan (화악산; ) -  
 Hwangbyeongsan (황병산; ) -  
 Hwangcheolbong (황철봉; ) -  
 Hoemokbong (회목봉; ) -  
 Hoeryeongbong (회령봉; ) -  
 Jamdusan (잠두산; ) -  
 Janggunbawisan (장군바위산; Nenhum) -  
 Jangmisan (장미산; ) -  
 Jangsan (장산; ) -  
 Jatbong (잣봉; Nenhum) -  
 Jeombongsan (점봉산; ) -  
 Jewangsan (제왕산; ) -  
 Jungwangsan (중왕산; ) -  
 Madaesan (마대산; ) -  
 Maebongsan (매봉산; ) -  
 Maebongsan (매봉산; ) -  
 Maebongsan (매봉산; ) -  
 Maebongsan (매봉산; ) -  
 Maehwasan (매화산; ) -  
 Maenghyeonbong (맹현봉; ) -  
 Majeoksan (마적산; ) -  
 Mangyeongdaesan (망경대산; ) -  
 Masan (마산; ) -  
 Mindungsan (민둥산; Nenhum) -  
 Mireuksan (미륵산; ) -  
 Mogusan (목우산; ) -  
 Munsubong (문수봉; ) -  
 Myeongbongsan (명봉산; ) -  
 Myeonsan (면산; ) -  
 Nambyeongsan (남병산; ) -  
 Namdaebong (남대봉; ) -  
 Neunggyeongbong (능경봉; ) -  
 Nochusan (노추산; ) -  
 Noinbong (노인봉; ) -  
 Obongsan (오봉산; ) -  
 Obongsan (오봉산; ) - 
 Odaesan (오대산; ) -  
 Oeumsan (오음산; ) -  
 Palbongsan (팔봉산; ) -  
 Sajasan (사자산; ) -  
 Samaksan (삼악산; ) -  
 Sambangsan (삼방산; ) -  
 Samyeongsan (사명산; ) -  
 Sangjeongbawisan (상정바위산; Nenhum) -  
 Sangwonsan (상원산; ) -  
 Seogiamsan (석이암산; Nenhum) -  
 Seokbyeongsan (석병산; ) -  
 Seonbawisan (선바위산; Nenhum) –  
 Seondalsan (선달산; ) -  
 Seongjisan (성지산; ) -  
 Seongnyongsan (석룡산; ) -  
 Seonjaryeong (선자령; ) -  
 Seoraksan (설악산; ) –  
 Seungdusan (승두산; ) –  
 Sinseonbong (신선봉; ) -  
 Sipjabong (십자봉; ) -  
 Sogyebangsan (소계방산; ) -  
 Soppulsan (소뿔산; Nenhum) -  
 Taebaeksan (태백산; ) –  
 Taegisan (태기산; ) -  
 Taehwasan (태화산; ) –  
 Ungyosan (운교산; ) –  
 Unmusan (운무산; ) –  
 Wantaeksan (완택산; ) –  
 Yaksusan (약수산; ) –  
 Yeonyeopsan (연엽산; ) –  
 Yonghwasan (용화산; ) –  
 Yukbaeksan (육백산; ) –

Chungcheong do Norte
 Akwibong (악휘봉; ) -  
 Baegaksan (백악산; ) -  
 Baegunsan (백운산; ) - 
 Baekhwasan (백화산; ) -  
 Baekhwasan (백화산; ) -  
 Bakdalsan (박달산; ) -  
 Bakjwibong (박쥐봉; Nenhum) -  
 Boryeonsan (보련산; ) -  
 Bubong (부봉; ) -  
 Bukbawisan (북바위산; -) -    
 Cheondeungsan (천등산; ) -  
 Cheonghwasan (청화산; ) -  
 Cheontaesan (천태산; ) -  
 Chilbosan (칠보산; ) -  
 Daemisan (대미산; ) -  
 Daeseongsan  (대성산; ) -  
 Daeyasan  (대야산; ) -  
 Deokgasan  (덕가산; ) -  
 Domyeongsan (도명산; ) -  
 Dongsan (동산; ) -  
 Doraksan (도락산; ) -  
 Dosolbong (도솔봉; ) -  
 Eoraesan  (어래산; ) -  
 Gaeunsan (가은산; ) -  
 Gakhosan (각호산; ) -  
 Galgisan (갈기산; ) -  
 Gamaksan (감악산; ) -  
 Geumsusan (금수산; ) -  
 Gubyeongsan (구병산; ) -  
 Gudambong (구담봉; ) -  
 Guhaksan (구학산; ) -  
 Gungmangbong  (국망봉; ) -  
 Gunjasan (군자산; ) -  
 Guwangbong (구왕봉; ) -  
 Haseolsan (하설산; ) -  
 Heiyangsan (희양산; ) -  
 Hwangaksan (황악산; ) -  
 Hwangjeongsan (황정산; ) -  
 Hyeongjebong  (형제봉; ) -  
 Imanbong (이만봉; ) -  
 Indeungsan (인등산; ) -  
 Jakseongsan (작성산; ) -  
 Jangseongbong (장성봉; ) -  
 Jebibong (제비봉; Nenhum) -  
 Johangsan (조항산; ) -  
 Joryeongsan (조령산; ) -  
 Jukyeopsan (죽엽산; ) -  
 Jungdaebong (중대봉; Nenhum) -  
 Makjangbong (막장봉; ) -  
 Mangdeokbong (망덕봉; ) -  
 Manisan (마니산; ) - 
 Mansubong (만수봉; ) -  
 Minjujisan (민주지산; ) -  
 Munsubong  (문수봉; ) –  
 Nagyeongsan (낙영산; ) -  
 Namgunjasan (남군자산; ) -  
 Namsan (남산; ) - 
 Oksunbong (옥순봉; ) -  
 Poamsan (포암산; ) -  
 Poseongbong  (포성봉; ) -  
 Sambongsan (삼봉산; ) -  
 Samdobong (삼도봉; ) -  
 Seounsan (서운산; ) - 
 Sinseonbong (신선봉; ) -  
 Sinseonbong (신선봉; ) -  
 Sipjabong (십자봉; ) -  
 Sobaeksan (소백산; ) –  
 Songnisan (속리산; ) -  
 Suribong (수리봉; ) -  
 Suribong (수리봉; ) -  
 Taehwasan (태화산; ) –  
 Woraksan (월악산; ) -

Chungcheong do Sul
 Amisan (아미산; ) -  
 Barangsan (바랑산; Nenhum) -  
 Baekhwasan (백화산; ) - 
 Cheontaesan (천태산; ) -  
 Chilbongsan (칠봉산; ) -  
 Chilgapsan (칠갑산; ) -  
 Daedunsan (대둔산; ) -  
 Deoksungsan (덕숭산; ) -  
 Gayasan (가야산; ) -  
 Gobulsan (고불산; ) -  
 Gwangdeoksan (광덕산; ) -  
 Gyeryongsan (계룡산; ) -  
 Illaksan (일락산; ) -  
 Jinaksan (진악산; ) -  
 Mansusan (만수산; ) -  
 Museongsan (무성산; ) -  
 Obongsan (오봉산; ) - 
 Oseosan (오서산; ) -  
 Palbongsan (팔봉산; ) - 
 Seodaesan (서대산; ) -  
 Taehwasan (태화산; ) – 
 Wolseongbong (월성봉; ) -  
 Yongbongsan (용봉산; ) -

Gyeongsang do Norte
 Baegaksan (백악산; ) -  
 Baegamsan (백암산; ) -  
 Baekhwasan (백화산; ) -  
 Baekhwasan (백화산; ) -  
 Biseulsan (비슬산; ) -  
 Bohyeonsan (보현산; ) - 
 Bonghwangsan (봉황산; ) -  
 Bubong (부봉; ) -  
 Cheondeungsan (천등산; ) -  
 Cheongnyangsan (청량산; ) -  
 Cheongoksan (청옥산; ) -  
 Cheonjusan (천주산; ) -  
 Chilbongsan (칠봉산; ) -  
 Chilbosan (칠보산; ) - 
 Chunghwasan (청화산; ) -  
 Daedeoksan  (대덕산; ) –  
 Daemisan (대미산; ) -   
 Daeyasan (대야산; ) -  
 Danseoksan (단석산; ) -  
 Dojangsan (도장산; ) -  
 Dongyongsan (독용산; ) -  
 Dosolbong (도솔봉; ) -   
 Dundeoksan (둔덕산; ) -  
 Eungbongsan (응봉산; ) -  
 Gajisan (가지산; ) -  
 Gakhwasan (각화산; ) -  
 Gapjangsan (갑장산; ) - 
 Gasan (가산; ) -  
 Gayasan (가야산; ) -  
 Geommasan (검마산; ) -  
 Geumosan (금오산; ) -  
 Goheonsan (고헌산; ) -  
 Gonddeoksan (공덕산; ) -  
 Guksabong (국사봉; ) -  
 Guryongsan (구룡산; ) -  
 Guwangbong (구왕봉; ) -  
 Gyeonggaksan (경각산; ) -  
 Heiyangsan (희양산; ) -  
 Hwangaksan (황악산; ) -  
 Hwanghaksan (황학산; ) - 
 Hwangjangsan (황장산; ) -  
 Hyeongjebong  (형제봉; ) -  
 Imanbong (이만봉; ) -  
 Ilwolsan (일월산; ) -  
 Jangseongbong (장성봉; ) - 
 Jeoksangsan (적상산; ) -  
 Joryeongsan (조령산; ) -  
 Juheulsan (주흘산; ) -  
 Juwangsan (주왕산; ) -  
 Mireuksan (미륵산; ) - 
 Munsubong  (문수봉; ) –  
 Munsubong (문수봉; ) -  
 Munsusan (문수산; ) -  
 Myeonsan (면산; ) -   
 Naeyeonsan (내연산; ) -  
 Namsan (남산; ) -  
 Namsan (남산; ) - 
 Noeumsan (노음산; ) -  
 Noejeongsan (뇌정산; ) -  
 Obongsan (오봉산; ) - 
 Obongsan (오봉산; ) - 
 Palgaksan (팔각산; ) -  
 Palgongsan (팔공산; ) -  
 Poamsan  (포암산; ) -   
 Poseongbong  (포성봉; ) -  
 Samdobong (삼도봉; ) -  
 Seondalsan (선달산; ) -  
 Seonginbong  (성인봉; ) -  
 Sobaeksan (소백산; ) –  
 Songnisan (속리산; ) -  
 Sudosan (수도산; ) - 
 Taebaeksan (태백산; ) –  
 Tohamsan (토함산; ) -  
 Tongosan (통고산; ) -  
 Undalsan (운달산; ) -  
 Unmunsan (운문산; ) -  
 Wangdusan (왕두산; ) -  
 Yeonyeopsan (연엽산; ) –

Gyeongsang do Sul
 Baegunsan (백운산; ) -  
 Bigyesan (비계산; ) - 
 Bongdaesan (봉대산; ) - 
 Bulmosan (불모산; ) - 
 Byeokbangsan (벽방산; ) - 
 Byeolyusan (별유산; ) - 
 Cheonhwangsan (천황산; ) -  
 Cheonseongsan (천성산; ) - 
 Cheontaesan (천태산; ) - 
 Chilhyeonsan (칠현산; ) - 
 Daeseongsan  (대성산; ) -  
 Danjibong (단지봉; ) - 
 Eungbongsan (응봉산; ) -  
 Gajisan (가지산; ) -  
 Garasan (가라산; ) -  
 Gayasan (가야산; ) -  
 Geomangsan (거망산; ) -  
 Geumjeongsan (금정산; ) -  
 Geumsan (금산; ) -  
 Geumosan (금오산; ) -  
 Geumwonsan (금원산; ) -  
 Gibaeksan (기백산; ) -  
 Gwaegwansan (괘관산; ) -  
 Gwaebangsan (괘방산; ) - 
 Gwannyongsan (관룡산; ) -  
 Gyebangsan (계방산; ) - 
 Hogusan (호구산; ) -  
 Hwamaesan (황매산; ) -  
 Hwangmaesan (황매산; ) –  
 Hwangseoksan (황석산; ) –  
 Hwawangsan (화왕산; ) -  
 Jaeyaksan (재약산; ) -  
 Jagulsan (자굴산; ) -  
 Jarimangsan (자리망산; ) -  
 Jirisan (지리산; ) -  
 Jirisan (지리산; ) -  
 Mangsan (망산; Nenhum) -  
 Minyeobong (미녀봉; ) -  
 Mireuksan (미륵산; ) -  
 Muhaksan (무학산; ) -  
 Namdeogyusan (남덕유산; ) -  
 Nojasan (노자산; ) -  
 Obongsan (오봉산; ) - 
 Obongsan (오봉산; ) - 
 Sambongsan (삼봉산; ) -  
 Sambongsan (삼봉산; ) -  
 Samjeongsan (삼정산; ) -  
 Samsinbong (삼신봉; ) -  
 Seobuksan (서북산; ) -  
 Seolheulsan (설흘산; Nenhum) -  
 Seongjesan (성제산; Nenhum) -  
 Sinbulsan (신불산; ) -  
 Ungseokbong (웅석봉; ) - 
 Unmunsan (운문산; ) -  
 Waryongsan (와룡산; ) -  
 Wolbongsan (월봉산; ) -  
 Wonhyosan (원효산; ) -  
 Worasan (월아산; ) -  
 Wudusan (우두산; ) -  
 Yanggaksan (양각산; ) -  
 Yeohangsan (여항산; ) -  
 Yeongchuksan (영축산; ) - 
 Yeongsinbong (영신봉; ) -  
 Yeonhwasan (연화산; ) -

Jeolla do Norte
 Baegambong (백암봉; ) -  
 Baegunsan (백운산; ) -  
 Bangjangsan (방장산; ) -  
 Bangmunsan (방문산; ) -  
 Banyabong (반야봉; ) -  
 Baraebong (바래봉; Nenhum) -  
 Bonghwasan (봉화산; ) -  
 Bugwisan (부귀산; ) -  
 Byeonsan (변산; ) -  
 Cheondeungsan (천등산; ) -  
 Chilbosan (칠보산; ) - 
 Chuwolsan (추월산; ) -  
 Daedeoksan  (대덕산; ) –  
 Deogyusan (덕유산; ) -  
 Deoktaesan (덕태산; ) –  
 Gangcheonsan (강천산; ) –  
 Gubongsan (구봉산; ) –  
 Hambaeksan (함백산; ) –  
 Jangansan (장안산; ) –  
 Jeoksangsan (적상산; ) -  
 Maisan (마이산; ) -  
 Manbokdae (만복대; ) -  
 Manhaengsan (만행산; ) -  
 Minjujisan (민주지산; ) -  
 Mireuksan (미륵산; ) - 
 Moaksan (모악산; ) -  
 Mundeokbong (문덕봉; ) -  
 Muryongsan (무룡산; ) -  
 Naebyeonsan (내변산; ) -  
 Naejangsan (내장산; ) -  
 Namdeogyusan (남덕유산; ) -  
 Obongsan (오봉산; ) - 
 Palgongsan (팔공산; ) -  
 Samdobong (삼도봉; ) -  
 Seongaksan (선각산; ) -  
 Seongsusan (성수산; ) -  
 Seonunsan (선운산; ) -  
 Unjangsan  (운장산; ) –  
 Yeonseoksan  (연석산; ) –

Jeolla do Sul
 Baegambong (백암봉; ) -  
 Baegunsan (백운산; ) -  
 Baekamsan  (백암산; ) -  
 Bangjangsan (방장산; ) -  
 Bangmunsan (방문산; ) -   
 Banyabong (반야봉; ) -  
 Bulgapsan (불갑산; ) -  
 Byeongpungsan (병풍산; ) -  
 Cheondeungsan (천등산; ) -  
 Cheongwansan (천관산; ) -  
 Chuwolsan (추월산; ) -  
 Dalmasan (달마산; ) -  
 Deokyusan (덕유산; ) -  
 Dongaksan (동악산; ) -  
 Dosolbong (도솔봉; ) -  
 Duryunsan (두륜산; ) -  
 Heukseoksan (흑석산; ) -  
 Gajisan (가지산; ) -  
 Gangcheonsan (강천산; ) –  
 Geumjeonsan (금전산; ) -  
 Geumosan (금오산; ) -  
 Gibaeksan (기백산; ) -  
 Gitdaebong (깃대봉; Nenhum) -  
 Goribong (고리봉; ) -  
 Illimsan (일림산; ) -  
 Imamsan (임암산; ) -  
 Jeamsan (제암산; ) -  
 Jeokjasan (적자산; ) -  
 Jirisan (지리산; ) -  
 Jogyesan  (조계산; ) -  
 Jujaksan  (주작산; ) -  
 Manbokdae (만복대; ) - 
 Mandeoksan (만덕산; ) -  
 Mohusansan (모후산; ) -  
 Mudeungsan (무등산; ) -  
 Muryongsan (무룡산; ) -   
 Nogodan (노고단; ) -  
 Obongsan (오봉산; ) - 
 Obongsan (오봉산; ) - 
 Palyeongsan (팔영산; ) -  
 Sajasan (사자산; ) -  
 Sambongsan (삼봉산; ) -  
 Samjeongsan (삼정산; ) -  
 Sanghwangbong (상황봉; ) -  
 Sanseongsan (산성산; ) -  
 Suinsan (수인산; ) -  
 Suwolsan (수월산; ) -  
 Wangsirubong (왕시루봉; Nenhum) -  
 Wolchulsan (월출산; ) -  
 Yeongchwisan (영취산; ) -

Jeju
 Hallasan (한라산; ) -

Ver também 
 Baekdudaegan
 Península da Coreia

Notas

Referências 
 
 
 
 

Coreia
Montanhas